Balsareny kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Balsareny (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Balsareny (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar